Тупки — название населённых пунктов:

Россия 
 Тупки — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.
 Тупки — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.